Franciszek Ossoliński (1625–1648) – starosta bydgoski i lubaczowski, podczszy królowej
 Franciszek Jerzy Ossoliński (zm. przed 1690) – starosta wojnicki
 Franciszek Maksymilian Ossoliński (1676–1756) – podskarbi wielki koronny, podskarbi nadworny koronny, marszałek sejmu